Сьерра-Морена:

 Сьерра-Морена — 400-километровый горный хребет на юге плоскогорья Месета в южной части Испании. 
 Сьерра-Морена — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Хаэн в составе автономного сообщества Андалусия.